Kanana (Noordwest) - plaats in Zuid-Afrika
 Kanana (Limpopo) - plaats in Zuid-Afrika
 Kanana (Lesotho) - plaats in Lesotho

Personen
 Angelina Kanana - Keniaans langeafstandsloper
 Kadamba Kanana Swami - goeroe van de Hare Krishna-beweging